Сюар (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Сюар, Жан-Батист Антуан (1733—1817) — французский журналист, член Французской академии.
 Сюар, Эммануэль-Селестен (1874—1949) — французский кардинал.